I95  ou I-95 peut faire référence à :
 Hypotension, d'après la classification internationale des maladies ;
 Interstate 95, une autoroute américaine reliant South Miami à la frontière canadienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres